Cours (Lot)
 Cours (Lot-et-Garonne)
 Cours (Rhône)
 Cours (Deux-Sèvres)
ook:
Cours-de-Monségur,  Gironde 
Cours-de-Pile,  Dordogne 
Cours-la-Ville,  Rhône 
Cours-les-Bains, Gironde 
Cours-les-Barres,  Cher 

Le Cours, Morbihan